Совте́р-де-Руэ́рг (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Бараквиль-Совтер. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12262.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Тулузы, в 25 км к юго-западу от Родеза.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 397 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 268 были экономически активными, 129 — неактивными (показатель активности — 67,5 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 268 активных работали 256 человек (135 мужчин и 121 женщина), безработных было 12 (7 мужчин и 5 женщин). Среди 129 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 87 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Кристоф (XIV век). Памятник истории с 1999 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон
Бастиды Средневековья